Максим Игоревич Имереков (; ) — украинский футболист, защитник луганской «Зари».

Карьера 
Воспитанник футбольной школы донецкого «Шахтёра». За основную команду не сыграл ни одного матча, выходя на поле за молодёжную команду и «Шахтёр-3». С лета 2011 по весну 2013 года — в запорожском «Металлурге». 1 августа 2013 года перешёл в бобруйскую «Белшину», однако уже 8 августа покинул клуб по семейным обстоятельствам, не успев провести ни одной игры.

19 сентября 2018 года подписал контракт с клубом «Десна».

26 мая 2021 года покинул «Десну» после истечения срока действия контракта. В целом же, за «Десну» провёл 61 игру и забил 4 мяча. 1 июня 2021 года в качестве свободного агента подписал контракт с луганской «Зарёй». Контракт рассчитан на 2 года.

Достижения 
 Победитель Первой лиги Украины: 2014/15
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Металлург» Запорожье
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Заря» Луганск